

Codici 
 POZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Poznań-Ławica Henryk Wieniawski, Polonia
 poz – codice ISO 639-3 delle lingue maleo-polinesiache

Altro 
 POZ – rivista statunitense dedicata ad un pubblico di persone sieropositive